Гуандун-Гуансийская война, или Первая и Вторая войны Юэ-Гуй (), проходила между Китайской революционной партией и старой кликой Гуанси.

Первая война 
Когда Сунь Ятсен, глава Китайской революционной партии, попытался восстановить свою власть в Гуанчжоу в 1917 году, генерал Лу Жунтин неохотно поддерживал его несколько лет. После того, как Сунь вышел из старой клики Гуанси из-за несогласия по поводу размещения войск, он попытался переманить солдат Цэнь Чуньсюаня, одного из главных союзников генерала Лу в Гуандуне, на сторону более преданного Чэнь Цзюнмина, местного генерала, финансировавшего Суня. Сунь Ятсен затем приказал Чэню атаковать Лу и других генералов Гуанси. В октябре 1920 года Чэнь захватил Гуанчжоу и вытеснил гуансийских генералов из Гуандуна.

Вторая война 
В 1921 году Чэнь решил объединить территории вокруг Гуандуна под властью Суня и вторгся в Гуанси. Против него Лу послал две армии — одну под командованием младшего брата его жены, Тань Хаомина, другую под командованием Шэнь Хунъина. Эти силы отбросили Чэня и захватили Циньчжоу и Ляньчжоу. Однако, союзник Лу Чэнь Бинхунь потерпел поражение, уступив Учжоу и позволив Чэнь Цзюнмину вторгнуться в Гуанчжоу вдоль рек, в то время как союзники наступали с севера. Лу Жунтин был вынужден уйти с поста в июле 1921 года. К августу Чэнь захватил Наньнин и остальные территории Гуанси.

Последствия 
Хотя Чэнь Цзюньмин и гуандунские войска оккупировали Гуанси вплоть до апреля 1922 год, их оккупация была лишь номинальной. Вооружённые банды гуансийских лоялистов продолжали собираться под началом местных командиров, называя себя Армией самоуправления. Сунь Ятсен и Чэнь Цзюнмин вскоре разошлись во мнениях по поводу планов Северного похода. К маю 1922 года гуандунские войска ушли из Гуанси, оставив провинцию Чэню. Тем не менее Сунь Ятсен вернулся позднее для реформы Национального правительства .

См. также 
 Новая клика Гуанси

Эра милитаристов в Китае
Войны XX века